Pratdip kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pratdip (ort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Pratdip (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar